

Sciences et techniques 
 En biologie, Cynara est un genre de plantes vivaces à port de chardon, de la famille des Astéracées. Il inclut notamment deux cultivars de l'espèce C. cardunculus, l'artichaut et le cardon cultivé.

Culture et société

Cinéma 
 Cynara est une adaptation cinématographique de la pièce d'Harwood et Gore-Browne, réalisée par King Vidor et sortie en 1932.
 Cynara: Poetry in Motion est un moyen métrage américain réalisé par Nicole Conn, sorti en 1996.

Littérature et théâtre 
 Cynara est une femme évoquée dans le poème Non Sum Qualis eram Bonae Sub Regno Cynarae d'Ernest Dowson, publié en 1894.
 Cynara est une pièce de théâtre des années 1930, d'Harold Marais Harwood et Robert Gore-Browne.

Musique 
  est une mise en musique par Frederick Delius du poème d'Ernest Dowson, écrite en 1907 et créée en 1929.

Anthroponyme 
Cynara est un prénom féminin, notamment porté par :
 Cynara Coomer, une chirurgienne et journaliste médicale sud-africaine ;
 Cynara Menezes (1967-), une journaliste brésilienne.

Homonymie de titre
Homonymie de prénom